Уильямс, Чак ():
 Уильямс, Чак — американский актёр, продюсер, сценарист, режиссёр.
 Уильямс, Чак (род. 1946) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА и НБА.
 Уильямс, Чак (1915—2015) — американский писатель, повар и бизнесмен, основатель компании Williams-Sonoma.
 Уильямс, Чак (род. 1966) — американский профессиональный рестлер, известный под именем Rockin' Rebel.